Vaqueiros puede referirse a:
La palabra asturiana, gallega y portuguesa para vaqueros; 
Vaqueiros de Alzada, un grupo cultural de Asturias; 
Vaqueiros (Alcoutim), localidad portuguesa; o
Vaqueiros (Santarém), localidad portuguesa.